Утрата слоговых сонантов — фонетическое изменение. Заключается в изменении в праславянском языке унаследованных из праиндоевропейского языка слоговых сонантов *ṛ, *ḷ, *ṃ, *ṇ в сочетания *ir, *ur, *il, *ul, *im, *um, *in, *un (впоследствии в праславянском языке *u и *i перешли в редуцированные звуки *ъ и *ь). Считается одной из древнейших балто-славянских изоглосс.

Описание явления 
Тенденция к устранению слоговых сонантов существовала практически во всех индоевропейских языках. Однако протекал процесс устранения в разных языках по-разному.

Как правило, рефлексы слоговых сонантов совпадают в славянских и балтийских языках. Однако есть и отдельные случаи несовпадения:
  «месить» —  (> *žьmǫ «жму»)

А. Мейе писал, что условия, которые определяли в балто-славянских языках выбор между i и u при вокализации слоговых плавных не выяснены.

Е. Курилович полагал, что uR возникало после заднеязычных k и g. Однако данные говорят против гипотезы Куриловича: iR встречается и после заднеязычных, и даже чаще, чем uR.

Другие исследователи видят причину двойной рефлексации в наличии в праславянском языке слоговых плавных переднего и непереднего рядов, вокализация которых дала разные результаты.

Хронология

Относительная хронология 
Данное фонетическое изменение считают одним из древнейших в истории праславянского языка.

Ю. В. Шевелёв исходя из того, что утрата слоговых сонантов была вызвана падением ларингалов, считает, что она произошла позже, чем исчезновение звонких придыхательных, и одновременно со становлением оппозиции акут: циркумфлекс.

Абсолютная хронология 
Ю. В. Шевелёв датирует данное фонетическое изменение периодом 2000-1500 гг. до н. э.

Типологические параллели

В протогреческом /m̥/ /n̥/ перешли в /am/, /an/ либо в /a/. /r̥/ /l̥/ дали /ra/, /la/, либо /ar/, /al/.

Примечания

Литература 

 Бернштейн С. Б. Сравнительная грамматика славянских языков. — : Издательство Московского университета, Издательство «Наука», 2005. — С. 154—157.
 Журавлёв В. К. Праиндоевропейские и праславянские слоговые плавные. // Очерки по славянской компаративистике. — М.: КомКнига, 2005. — С. 100—109.
 Маслова В. А. Истоки праславянской фонологии. М.: Прогресс-Традиция, 2004. — С. 245—293.
 Мейе А. Общеславянский язык. — : Издательство иностранной литературы, 1951. — С. 51—53, 60-65.
 Shevelov G. Y. A Prehistory of Slavic. — Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1964. — P. 81-101.

Фонетические законы
Праславянский язык